Escorial ( für Halde) steht für
 Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, eine Kloster- und Schlossanlage, bekannt als Residenz Philipp II. von Spanien

Ortsnamen:
 El Escorial, eine Gemeinde in der Region Comunidad de Madrid, Spanien
 San Lorenzo de El Escorial, eine Gemeinde in der Region Comunidad de Madrid, Spanien
 El Escorial (Chubut), eine Gemeinde in der Provinz Chubut, Argentinien

Sonstiges:
 Escorial (Likör), ein Kräuterlikör
 El-Escorial-Kriterien, die Diagnosekriterien der World Federation of Neurology für die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

Ohne Bezug zu dem Palast:
 Cerro Escorial, ein Vulkan an der Grenze zwischen Chile und Argentinien
 El Escorial del Diablo, ein Vulkankrater im Nationalpark Pali Aike